KS/CS Kommunikation Schweiz ist eine Dachorganisation der kommerziellen Kommunikation in der Schweiz.

Geschichte 
Der Verband ist 1925 unter dem Namen "SW Schweizer Werbung" als erster Verband der Schweizer Werbebranche gegründet worden. Auf 2016 hin erfolgte die Umbenennung in KS/CS Kommunikation Schweiz.

Tätigkeit 
KS/CS setzt sich für freiheitliche Rahmenbedingungen für die kommerzielle Kommunikation in der Schweiz ein. Sie vertritt die Interessen der kommerziellen Kommunikation gegenüber Politik, Behörden, Medien, Öffentlichkeit und Organisationen. KS/CS ist in der Aus- und Weiterbildung der Branche sowie der Selbstregulierung der Lauterkeit in der Werbung engagiert. KS/CS führt die Eidgenössischen Berufsprüfungen für Kommunikationsfachleute sowie für Kommunikationsleiterin oder Kommunikationsleiter durch.

Präsidium 
KS/CS Kommunikation Schweiz wird von Herrn Jürg Bachmann präsidiert. Der Alt-Ständerat Filippo Lombardi. engagiert sich  als Ehrenpräsident weiterhin für die KS/CS sowie die Anliegen der Kommunikationsbranch. Auch die parlamentarische Gruppe «Medien und Kommunikation», die von Lombardi zusammen mit Nationalrat Matthias Aebischer präsidiert, vertritt Interessen der Kommunikationswirtschaft.

Siehe auch 

 Liste der Wirtschaftsverbände der Schweiz

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Organisation (Werbung)
Verein (Bern)
Gegründet 1925